Aveiro puede hacer referencia a:
 Aveiro, ciudad de Portugal.
 Aveiro (cráter), cráter del planeta Marte, en honor a la ciudad homónima.
 Distrito de Aveiro, distrito de Portugal.
 Duque de Aveiro, título asociado a la Casa Real Portuguesa.
 Estádio Municipal de Aveiro, uno de los estadios de fútbol donde se celebró la Eurocopa 2004.
 Ría de Aveiro, ría en distrito de Aveiro.
 Universidad de Aveiro, centro de educación portugués.